Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Galvani e Vincenzo Santopadre che hanno battuto in finale Marc López e Santiago Ventura 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Tim Crichton /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Feliciano López /  Francisco Roig (primo turno)

 Stefano Galvani /  Vincenzo Santopadre (Campioni)
 Salvador Navarro-Gutierrez /  Orlin Stanojčev (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2001